Турнир претенденток 1967 года проходил с 7 сентября по 6 октября в Суботице (Социалистическая Федеративная Республика Югославия).

Участницы 
18 участниц:
 Т. Затуловская, А. Кушнир (допущены по итогам турнира претенденток 1964);
 Н. Александрия, А. Кислова, В. Козловская (по результатам 26-го чемпионата СССР; одновременно зональный турнир ФИДЕ);
 остальные допущены по итогам других зональных турниров ФИДЕ.

После 1-й половины соревнования лидировала Т. Штадлер (8 очков из 9), но, проиграв в 14-м туре А. Кушнир, не только уступила лидерство, но и не попала в тройку призёров. Победительницей турнира стала Кушнир — 13½ очков; 2—3-е места разделили Т. Затуловская и В. Козловская — по 12½ очков.

Таблица 
 {| class="wikitable"
! № !! Участник !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Очки !! Тай-брейк
|- style="background:#cfc;"
| 1 ||  ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 13½ ||
|-
| 2 ||  ||style="color: red;"|1 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 12½ || 101.75
|-
| 3 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 12½ || 92.00
|-
| 4 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 12 ||
|-
| 5 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 11 ||
|-
| 6 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || 10½ ||
|-
| 7 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 || 10 || 74.75
|-
| 8 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ || 10 || 74.00
|-
| 9 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 10 || 61.00
|-
| 10 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 8 ||
|-
| 11 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 7 || 49.25
|-
| 12 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 || 7 || 48.50
|-
| 13 ||  ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ || 6½ ||
|-
| 14 ||  ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 || 5½ || 53.50
|-
| 15 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: red;"|1 ||||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ || 5½ || 35.50
|-
| 16 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 || 4½ ||
|-
| 17 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: green;"|½ ||||style="color: green;"|½ || 4 ||
|-
| 18 ||  ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ ||style="color: red;"|1 ||style="color: green;"|½ ||style="color: blue;"|0 ||style="color: green;"|½ |||| 3 ||
|}

Литература 
 

Соревнования по шахматам в Югославии
Турнир претендентов по шахматам
Спорт в Югославии в 1967 году
1967 год в шахматах
Сентябрь 1967 года
Октябрь 1967 года
Шахматы в Сербии
Суботица